190 rok naszej ery
 190 rok przed naszą erą
 190 liczba naturalna
 galaktyka NGC 190
 planetoida (190) Ismene
 droga wojewódzka nr 190
 myśliwiec Focke-Wulf Fw 190